Figueiredo peut désigner :

Patronymes

 Antônio Pedro de Figueiredo (1814-1859), journaliste, penseur, enseignant et traducteur brésilien ; 
 Cristiano Pereira Figueiredo (1990-) footballeur portugais ;
 Deiveson Figueiredo (1987-), pratiquant de MMA brésilien ;
 Ernesto Figueiredo (1937-), ancien footballeur portugais ;
 Isabela Figueiredo (1963-), écrivaine portugaise ;
 João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1995), général et homme d'État brésilien, président de la République du régime militaire de 1979 à 1985 ;
 Paulo Figueiredo (1972-), footballeur angolais ;
 Raúl Figueiredo (1927-), footballeur portugais ;
 Tobias Figueiredo (1993-), footballeur portugais.

Toponymes

homonymies exactes :
 Figueiredo, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Figueiredo, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Figueiredo, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Figueiredo, paroisse civile de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.
homonymies partielles :
 Figueiredo das Donas, paroisse civile de la municipalité de Vouzela, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Figueiredo de Alva, paroisse civile de la municipalité de São Pedro do Sul, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme portugais